

Василівщина — село в Березинському районі Мінської області.
 Василівщина — село в Мядельському районі Білоруської області.

Василівщина — село в Білопільському районі Сумської області.

 Василівщина — колишнє село в Сумському районі.